Louise-Élisabeth de Joybert de Soulanges et de Marson (1673-1740), marquise de Vaudreuil en Nouvelle-France 
Marc de Joybert (1912-1989), amiral, chef d'état-major de la Marine nationale (1972-1974).
Marie-Geneviève Joybert de Soulanges (1703-1766), noble québécoise
Pierre de Joybert de Soulanges et de Marson (1641-1678), gouverneur d'Acadie
Pierre-Jacques de Joybert de Soulanges et de Marson (1677-1703), seigneur de Soulanges au Québec